Hugues le Despenser peut se référer à :
  (mort en 1238), shérif anglais ;
  (vers 1223-1265),  le Despenser, justiciar d'Angleterre, fils du précédent ;
 Hugues le Despenser dit « l'Aîné » (1261-1326),  comte de Winchester, favori du roi Édouard II, fils du précédent ;
 Hugues le Despenser dit « le Jeune » (vers 1288-1326),  le Despenser, favori du roi Édouard II, fils du précédent  ;
 Hugues le Despenser (vers 1308-1349),  le Despenser, fils du précédent.